Семён Харченко:
 Харченко, Семён Андреевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Харченко, Семён Николаевич — советский метростроитель в Киеве, Герой Социалистического Труда.